Les Saint Cloth Myth (appelées plus couramment Myth Cloth) sont une ligne de figurines de collections (ainsi que leurs accessoires) basées sur le manga Saint Seiya et son anime (connu en France sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque).

Les figurines reprennent les personnages du manga et leurs célèbres armures.

Historique et production

Historique 
Bandai Japon sort entre 1986 (date des premières éditions du manga) et 1988 des figurines de collections Saint Seiya destinées aux enfants. Appelées aujourd'hui « vintage », ces figurines sont les ancêtres des Myth Cloth.

Les Myth Cloth sont produites par l'entreprise Tamashii (un fabricant japonais spécialisé dans les figurines) depuis 2003 pour célébrer le lancement des OAV de la partie Sanctuaire du cycle Hadès. À l'origine, destinées aux marchés japonais et hongkongais, ces figurines sont distribuées dans le monde entier. En France, elles sont disponibles depuis début 2005, par l'intermédiaire de Bandai France — jusqu'à fin  — et par Cosmic Group depuis le . Ces derniers vendent les Myth Cloth dans le package japonais originel sans le sticker de la Toei Animation, avec un autocollant sur le fond de la boite portant les mentions légales (nom de l'importateur, restriction d'âges, etc.) en français et en italien.

Les caractéristiques principales de cette série, par comparaison aux anciens modèles de figurines produites dans les années 1980, sont :
 une plus grande taille (environ , contre une dizaine de cm pour les modèles « vintages ») ;
 la richesse des détails ;
 une meilleure conception des pièces d’armures et de leur agencement ; 
 pour les modèles les plus récents, une bonne modélisation du visage et de la chevelure (raison pour laquelle les premiers modèles sortis bénéficient de bustes correctifs appelés « Appendix », voir plus bas).

Les armures arborent un design mixte (entre l'anime et le manga) et il n'est pas rare que certaines boites contiennent des pièces additionnelles, pour se rapprocher plus de l'un ou l’autre support (bien qu'à l'origine, les Myth Cloth soient censées être des figurines tirées de l'animé). Le succès de ces figurines pousse Bandai à arrêter son autre gamme de figurines tirée de l'univers Saint Seiya : les Saint Cloth Series (souvent nommées : les Vintages).

Au Japon, le fabricant des Myth Cloth vise un public âgé de 15 ans (et plus). Bandai France, quant-à elle, les destinait aux enfants de 8 ans (et plus).

Afin de répondre aux normes européennes, certaines figurines ont dû être modifiées. La première armure à subir des modifications est celle de Siegfried de Dubhe (guerrier divin d'Asgard), sortie en 2006, car elle possédait des parties jugées trop pointues.

Lors de la commercialisation en 2008 de la figurine de Io de Scylla (général Marinas de Poséidon), Bandai France change de stratégie et classe ces produits comme des figurines de collection destinées aux adultes ou aux enfants de 15 ans (et plus), classement conservé par le distributeur actuel. Elles ne sont donc plus modifiées et respectent en tous points les figurines vendues en Asie. Seuls des autocollants en français, situés sur la face avant et le dessous de la boite, marquent une différence. À noter la disparition de la notice de montage en français et du logo CE.

À la suite de leur succès commercial, les Myth Cloth sont également distribuées en Italie, en Espagne, au Brésil, au Mexique et aux États-Unis.

Production 
À l'origine, seuls les cinq Chevaliers de Bronze principaux, dans leur seconde armure (appelées v2), étaient prévus mais, devant le succès rencontré par les premiers modèles, la série a vite été étendue pour inclure les douze Chevaliers d'Or. Suivent les Chevaliers de Bronze secondaires, ainsi que les versions finales (appelées v3) des cinq principaux Chevaliers de Bronze, les trois Juges des Enfers, un Chevalier d'Argent et des Myth Cloth dites « Premium ».

La production continue avec les Guerriers Divins d'Asgard, qui contiennent des pastilles-support pour les saphirs d'Odin à emboiter dans les socles spéciaux vendus à part ; puis arrivent les Généraux des Mers, protecteurs de Poséidon. Les Chevaliers d'Or renégats, ressuscités par Hadès, sont également produits.

Fin 2007, quelques années après la sortie des cinq principaux Chevaliers de Bronze dans la deuxième version de leurs armures, Bandai produit une nouvelle version de ces personnages dans une mallette, accompagnés de cinq socles bleus exclusifs. La seule modification apportée concerne leurs couleurs, plus fidèles à l'animé.

À ces figurines s'ajoutent des bustes nommés « Appendix ». Ces figurines incluent des pièces interchangeables pour les Myth Cloth déjà existantes. Une seconde série Appendix, nommée Casual Cloth, contient les personnages en tenue civile accompagnés de boite de Pandore. En 2011, Bandai lance deux nouvelles gammes : les Myth Cloth EX et les Crown Cloth, enterrant officieusement la gamme Appendix dont les coûts de revient étaient en nette augmentation.

En série classique (années 1980) de Saint Seiya elles ont été produites plus de cent personnages dans la version "Myth Cloth", "Myth Cloth EX", etc. 
Les "action figures" de personnages de la série originale (années 1980) sont ceux avec plus succès, il est avec de grandes ventes

En 2017, la production de certains personnages de la suite canonique Saint Seiya Next Dimension a commencé

Figurines

Myth Cloth 
Les sorties de la série principale au Japon et à Hong Kong :

sorties en 2003 
 Novembre 2003 : Seiya de Pégase (Version 2)
 Décembre 2003 : Shiryû du Dragon (Version 2)

sorties en 2004 
 Janvier 2004 : Hyôga du Cygne (Version 2)
 Février 2004 : Shun d'Andromède (Version 2)
 Mars 2004 : Ikki du Phénix (Version 2)
 Avril 2004 : Aiolia du Lion
 Juin 2004 : Camus du Verseau
 Août 2004 : Shaka de la Vierge
 Octobre 2004 : Aiolos du Sagittaire
 Décembre 2004 : Shura du Capricorne

sorties en 2005 
Janvier 2005 : Rhadamanthe de la Wyverne, juge des enfers au surplis de l'étoile céleste de la férocité
Février 2005 : Dohko de la Balance
Mars 2005 : Seiya  de Pégase (Version 3)
Avril 2005 : Masque de Mort du Cancer
Juin 2005 :  Mû du Bélier
Août 2005 : Milo du Scorpion
Septembre 2005 : Shiryû du Dragon (Version 3)
Octobre 2005 :  Aldébaran du Taureau
Novembre 2005 : Jabu de la Licorne
Novembre 2005 : Ichi de l'Hydre Femelle
Décembre 2005 : Saga des Gémeaux et le Grand Pope Arès (dans la même boîte)

sorties en 2006 
Février 2006 : Aphrodite des Poissons
Mars 2006 : Hyôga du Cygne (Version 3)
Avril 2006 :  Nachi  du Loup
Avril 2006 : Ban du Petit Lion
Mai 2006 : Éaque du Garuda, juge des enfers, au surplis de l'étoile céleste de la Vaillance
Juin 2006 : Orphée de la Lyre
Août 2006 : Shun d'Andromède (Version 3)
Septembre 2006 : Siegfried de Dubhe (Guerrier Divin d'Alpha)
Octobre 2006 : Geki de l'Ours
Novembre 2006 : Minos du Griffon, juge des enfers, au surplis de l'étoile céleste de la noblesse
Décembre 2006 : Isaak du Kraken, général de l'océan arctique

sorties en 2007 
Février 2007 : Kanon du Dragon des Mers et Kanon en tenue civile (dans la même boîte), général de l'Océan Atlantique Nord
Mars 2007 : Ikki du Phoenix (Version 3)
Juin 2007 : Shion du Bélier, version renégat en surplis
Août 2007 : Sorrento de la Sirène (maléfique)  grecque, général de l'océan Atlantique Sud
Septembre 2007 : Syd de Mizar (Guerrier Divin de Zeta)
Octobre 2007 : Krishna de Chrysaor, général de l'océan Indien
Décembre 2007 : Pack des 5 Chevaliers de Bronze (Version 2 Recolorisée + 5 socles translucides bleu + un lot de 5 cous et de casques afin de pouvoir les adapter aux corps version 1 ou version 2)
Décembre 2007 : Hagen de Merak (Guerrier Divin de Beta)

sorties en 2008 
Janvier 2008 : Bian de l'Hippocampe, général de l'ocean Pacifique Nord
Mars 2008 : Thanatos, Dieu de la Mort et son surplis 
Avril 2008 : Mime de Benetnash (Guerrier Divin d'Eta)
Mai 2008 : Io de Scylla, général de l'océan Pacifique Sud
Juin 2008 : Seiya  de Pégase (Armure Divine ou Version 4)
Août 2008 : Kassa des Lyumnades, général de l'océan Antarctique
Septembre 2008 : Poseidon  Royal Ornament Edition (Coloris Manga)
Septembre 2008 : Poseidon  Regular Edition (Coloris Animé)
Novembre 2008 : Fenril d'Alioth (Guerrier Divin d'Epsilon) 
Décembre 2008 : Hypnos, Dieu du Sommeil et son surplis

sorties en 2009 
Janvier 2009 : Shura du Capricorne, version renégat en surplis
Février 2009 : Camus du Verseau, version renégat en surplis
Mars 2009 : Saga des Gémeaux, version renégat en surplis
Juin 2009 : Albérich de Megrez (Guerrier Divin de Delta)
Juillet 2009 : Shun d'Andromède (Armure Divine ou Version 4)
Août 2009 : Tenma de Pégase (Armure V1, première Myth Cloth tirée de Saint Seiya: The Lost Canvas)
Septembre 2009 : Thor de Phecda (Guerrier Divin de Gamma)
Novembre 2009 : Kagaho du Bénou (Myth Cloth tirée de Saint Seiya: The Lost Canvas), spectre au surplis de l'étoile céleste de la violence
Décembre 2009 : Seiya en god robe d'Odin (God Robe que revêt Seiya pour affronter Hilda lors de la bataille finale d'Asgard)

sorties en 2010 
Janvier 2010 :  Masque de Mort du Cancer, version renégat en surplis
Janvier 2010 : Bud d'Alcor (Guerrier Divin de Zeta')
Février 2010 : Algol de Persée
Mars 2010 : Shiryû du Dragon (Armure Divine ou Version 4)
Mai 2010 : Misty du Lézard
Juin 2010 : Seiya de Pégase (Version 1 TV)
Juillet 2010 : Hyôga du Cygne (Armure Divine ou Version 4)
Août 2010 : Shun d'Andromède (Version 1 TV)
Septembre 2010 : Aphrodite des Poissons, version renégat en surplis
Octobre 2010 : Hyôga du Cygne (Version 1 TV)
Novembre 2010 : Shiryu du Dragon (Version 1 TV)
Décembre 2010 : Ikki du Phénix (Armure Divine ou Version 4)

sorties en 2011 
Mars 2011 : Hadès, dieu des Enfers et son surplis
Avril 2011 : Phénix noir
Juin 2011 : Ikki du Phénix (Version 1 TV)
Novembre 2011 : Shaina d'Ophiuchus
Novembre 2011 : Shaina d'Ophiuchus et Cassios

sorties en 2012 
Février 2012 : Valentine de la Harpie, Spectre de l'étoile Céleste de la Lamentation
Mai 2012 : Marine de l'Aigle
Décembre 2012 : Thétis de la Néréide

sorties en 2013 
Novembre 2013 : Kōga de Pégase (armure de la saison 2 de Saint Seiya Omega)
Décembre 2013 : Saori Kido - déesse Athéna en Cloth d'Athéna

sorties en 2014 
 Janvier 2014 : Eden d'Orion (version 2, de la saison 2 de Saint Seiya Omega)
 Juin 2014 : Seiya du Sagittaire (version Saint Seiya Omega)
 Octobre 2014 : Saga des Gémeaux (version : Myth Cloth Legend, issu du film 3D : Saint Seiya: Legend of Sanctuary.
 Novembre 2014 : Pharaon du sphinx, spectre

sorties en 2015 
 Février 2015 : Charon de l'Acheron, spectre
 Avril 2015 : AIOLOS du SAGITTAIRE (version : Myth Cloth Legend, issu du film 3D : Saint Seiya: Legend of Sanctuary.
 Décembre 2015 : Trémy de la Flèche, Chevaliers d'argent

sorties en 2016 
 Mars 2016 : Aiolia du Lion, Armure d'Odin
 Juin 2016 : Seiya de Pégase V1 (OCE)

sorties en 2017 
 Mai 2017 : Athéna en Armure Divine (OCE)
 Juin 2017 : Rune de Balrog, spectre (édition simple)
 Juin 2017 : Rune de Balrog, spectre (édition complète)

sorties en 2018 
 Mai 2018 : Abel (édition simple)
 Mai 2018 : Abel et Athéna, Memorial Set
 Juillet 2018 : Ikki du Phénix V1 (Revival)
 Juillet 2018 : Dante de Cerbère
 Août 2018 : Shun d'Andromède V1 (Revival)
 Septembre 2018 : Seiya de Pégase V1 (Revival)
 Octobre 2018 : Athéna en Armure Divine Recolo (15ème anniversaire)
 Novembre 2018 : Hadès en Armure Divine Recolo (15ème anniversaire)
 Décembre 2018 : Seiya de Pégase version Tenkai Hen (15ème anniversaire)
 Décembre 2018 : Poséidon en Armure Divine Recolo (15ème anniversaire)

sorties en 2019 
 Mai 2019 : Shoko du Petit Cheval (Saintia Sho)
 Juin 2019 : Shiryu du Dragon V1 (Revival)
 Juin 2019 : Horloge de feu du Sanctuaire (accessoire)
 Juillet 2019 : Hyoga du Cygne V1 (Revival)
 Novembre 2019 : Kyoko du Petit Cheval (Saintia Sho)

sorties en 2020 
 Février 2020 : Queen de l'Alraune, spectre
 Juillet 2020 : Jabu de la Licorne (Revival)
 Septembre 2020 : Jamian du Corbeau

sorties en 2021 
 Juillet 2021 : Sho du Toucan (Revival)
 Août 2021 : Thétis de la Néréide (Revival)
 Novembre 2021 : Capella du Cocher

sorties en 2022 
 Juillet 2022 : Ushio de l'Espadon (Revival)
 Août 2022 : Daichi du Renard (Revival)
 Novembre 2022 : Babel du Centaure

Myth Cloth Premium 
D'autres figurines à tirages limités et faisant l'objet d'offres commerciales spéciales (Premium) sont également sorties :
 Octobre 2005 : Le Grand Pope Shion, qui inclut également une tête de Shion du Bélier, une cape pour le sagittaire et 13 socles blancs simples pour le Pope et les Chevaliers d'Or (contient également les étiquettes des cinq Chevaliers de Bronze principaux).
 Novembre 2006 : Pandore, qui inclut également sa harpe, sa lance, un tabouret pour l'asseoir et 4 socles noirs simples pour elle-même et les trois Juges des Enfers.
 Septembre 2007 : Shun possédé par Hadès, qui inclut deux têtes différentes (cheveux rouges ou noir), ainsi que son trône.
 Février 2009 : Athéna Saori, qui inclut une figurine de Saori/Athéna ainsi que ses bijoux, son trône, sa robe, la jarre dans laquelle elle est emprisonnée par Hadès ainsi que deux têtes différentes, dont une avec une chevelure adaptée à la jarre d'Hadès.
 Février 2010 : Hilda de Polaris
 Mars 2011 : Armure du Sagittaire, version Armure Bataille Galactique (Version Fake)

Myth Cloth EX 
Les « Saint Cloth Myth EX » est une toute nouvelle gamme dérivée des jouets Saint Cloth Myth de Bandai, lancée en mai 2011. Les articulations, le corps, les armures, ainsi que les visages ont été entièrement repensés afin de permettre une variété d'attaques et d'expressions plus riches. Les Myth Cloth EX sont légèrement plus grandes que leurs homologues.

A l’origine, Bandai avait annoncé la commercialisation des Myth Cloth EX pour les 12 Chevaliers d'Or uniquement, mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils étendent la gamme aux autres Chevaliers.

Différentes versions de Myth Cloth EX existent : version japonaise, version de Hong Kong (HK), versions européennes, etc., identifiables principalement grâce à la forme et la couleur de l’étiquette de la TOEI, collée sur la boîte. 

La production des Myth Cloth EX étant limitée, Bandai a initié un cycle de réédition à partir de 2017 (figurines baptisées « Revival »).

Pour les Chevaliers de Bronze, les versions V2 correspondent au cycle Asgard-Poséidon des dessins animés des Chevaliers du Zodiaque. Les versions V3 apparaissent dans l’arc Hadès-Inferno.

Enfin, plusieurs armures ont été produites en version « OCE » (Original Color Edition), la couleur originale prévue dans le manga de Masami Kurumada.

La gamme Myth Cloth EX intègre les chevaliers suivants : 

CHEVALIERS DE BRONZE [2012 – …] 

Seiya de Pégase : 
 V2 EX (juin 2012)
 V2 EX OCE (novembre 2013)
 V2 EX Power of Gold OCE (novembre 2014)
 V2 EX Power of Gold version HK (août 2016)
 V2 EX Power of Gold version Tamashii (avril 2019)
 Seiya du Sagittaire EX (août 2019)
 Seiya du Sagittaire EX 24K (novembre 2020)
 V3 EX (mai 2021)
Shiryu du Dragon : 
 V2 EX (août 2013)
 V2 EX Power of Gold version HK (décembre 2017)
 V2 EX Power of Gold version Tamashii (octobre 2022)
 Shiryu de la Balance EX (février 2020)
 V3 EX (avril 2022)
Hyoga du Cygne : 
 V2 EX (août 2014)
 V2 EX Power of Gold version Tamashii (juin 2020)
 Hyoga du Verseau EX (avril 2019)
Shun d’Andromède : 
 V2 EX (janvier 2013)
 V2 EX Power of Gold version Tamashii (octobre 2019)
 V2 EX (Revival) (février 2022)
 V3 EX (septembre 2022)
Ikki du Phénix : 
 V2 EX (novembre 2012)
 V2 EX Power of Gold version HK (août 2016)
 V2 EX (Revival) (février 2021)
 V2 EX Power of Gold version Tamashii (juin 2021)

CHEVALIERS D’OR [2011 - …]

Shion du Bélier EX Chevalier d’Or (mai 2014)
 Shion du Bélier EX Surplis d’Hadès (juillet 2019)
 Shion du Bélier EX Surplis d’Hadès et Grand Pope (juillet 2019)
Mû du Bélier EX (décembre 2011)
 Mû du Bélier EX Soul of Gold (août 2015)
 Mû du Bélier EX OCE (octobre 2015)
 Mû du Bélier EX (Revival) (juin 2021)
Aldébaran du Taureau EX (juillet 2014)
 Aldébaran du Taureau EX Soul of Gold (novembre 2016)
 Aldébaran du Taureau EX OCE (avril 2021)
Saga des Gémeaux EX (août 2011)
 Saga des Gémeaux EX Surplis d’Hadès (février 2014)
 Saga des Gémeaux EX Legend of Sanctuary (mai 2015)
 Saga des Gémeaux EX (Revival) (mai 2017)	
 Saga des Gémeaux EX Grand Pope (mai 2017)
 Saga des Gémeaux EX Soul of Gold (mai 2017)
 Saga des Gémeaux EX OCE (octobre 2018)
 Saga des Gémeaux EX 24K (novembre 2021)
Kanon des Gémeaux EX (octobre 2012)
 Kanon des Gémeaux EX (Revival) (mai 2022)
Deathmask du Cancer EX (avril 2013)
 Deathmask du Cancer EX Surplis d’Hadès (mars 2015)
 Deathmask du Cancer EX Soul of Gold (janvier 2016)
 Deathmask du Cancer EX OCE (juin 2020)
Aiolia du Lion EX (octobre 2011)
 Aiolia du Lion EX OCE (novembre 2013)
 Aiolia du Lion EX Soul of Gold (juin 2015)
 Aiolia du Lion EX (Revival) (avril 2018)
Shaka de la Vierge EX (octobre 2012)
 Shaka de la Vierge EX OCE (octobre 2014)
 Shaka de la Vierge EX Soul of Gold (octobre 2015)
 Shaka de la Vierge EX (Revival) (septembre 2017)
Dohko de la Balance EX (octobre 2013)
 Dohko de la Balance EX Soul of Gold (janvier 2018)
 Dohko de la Balance EX OCE (août 2018)
Milo du Scorpion EX (avril 2012)
 Milo du Scorpion EX OCE (septembre 2015)
 Milo du Scorpion EX Soul of Gold (juillet 2017)
 Milo du Scorpion EX Saintia Shô (mars 2019)
Aiolos du Sagittaire EX (juillet 2012)
 Aiolos du Sagittaire EX OCE (juin 2016)
 Aiolos du Sagittaire EX Soul of Gold (septembre 2016)
 Aiolos du Sagittaire EX (Revival) (janvier 2021)
Shura du Capricorne EX (juillet 2013)
 Shura du Capricorne EX Surplis d’Hadès (septembre 2014)
 Shura du Capricorne EX Soul of Gold (avril 2016)
 Shura du Capricorne EX OCE (juillet 2020)	
 Shura du Capricorne EX (Revival) (avril 2021)
Camus du Verseau EX (décembre 2014)
 Camus du Verseau EX Soul of Gold (juillet 2016)
 Camus du Verseau EX Surplis d’Hadès (septembre 2017)
 Camus du Verseau EX OCE (octobre 2019)
 Camus du Verseau EX (Revival) (octobre 2022)
Aphrodite des Poissons EX (février 2013)
 Aphrodite des Poissons EX OCE (juin 2016)
 Aphrodite des Poissons EX Soul of Gold (octobre 2017)
 Aphrodite des Poissons EX Surplis d’Hadès (février 2019)
 Aphrodite des Poissons EX (Revival) (septembre 2020)
Asclépios d’Ophiuchus EX OCE (décembre 2017)

GUERRIERS DIVINS EX – Arc Asgard [2019 - …] 

Siegfried de Dubhe (guerrier divin Alpha) EX (décembre 2019) 

Hagen de Merak (guerrier divin Beta) EX (mai 2020) 

Alberich de Megrez (guerrier divin de Delta) EX (novembre 2021) 

Syd de Mizar (guerrier divin de Zeta) EX (novembre 2020) 

Bud d’Alcor (guerrier divin de Zeta) EX (mars 2022) 

MARINAS EX – Arc Poséidon [2015 - …]

Poséidon EX Armure Divine (juin 2018)
 Poséidon EX Armure Divine et Trône Impérial (juin 2018)
Kanon du Dragon des Mers EX (juillet 2015)

Sorrento de la Sirène EX (novembre 2015)
 Sorrento de la Sirène (Version Bataille Finale d’Asgard) EX (sepiembre 2021)
Isaac de Kraken EX (janvier 2019)

Krishna de Chrysaor EX (septembre 2019)

Io de Scylla EX (avril 2020)

Baian du Cheval des Mers EX (août 2020)

Caça des Lyumnades EX (avril 2022)

SPECTRES EX – Arc Hadès [2014 - …] 

Hadès EX Armure Divine (décembre 2020)

Hypnos EX Armure Divine (décembre 2021)

Thanathos EX Armure Divine (janvier 2023)

Rhadamanthe de Wyvern EX (avril 2014)
 Rhadamanthe de Wyvern EX OCE (février 2021)
Eaque de Garuda EX (novembre 2018)
 Eaque de Garuda EX OCE (juin 2022)
Minos du Grifon EX (mars 2018)
 Minos du Grifon EX OCE (janvier 2022)

EDITIONS SPECIALES EX

Loki Dieu du Chaos EX Soul of Gold (mars 2017)

Arès Dieu de la Guerre EX Saintia Shô (octobre 2019

ACCESSOIRES EX
 Effets de Pégase et du Sagittaire EX (décembre 2012)
 Effets du Phénix et de la Vierge EX (mai 2013)
 Sets de Stand EX Soul of Gold (juin 2015)
 Pack de Surplis d’Hadès EX brisés (septembre 2017)
 Set de capes pour Surplis d’Hadès EX (février 2019)

Crown Cloth 
En , Bandai a introduit une nouvelle gamme d'armures, hautes de  (échelle 1:6) baptisée Saint Crown Cloth. Cette gamme est censée contenir les 5 Chevaliers de Bronze majeurs revêtant une armure d'or, Hadès et Poséidon.
Septembre 2011 : Seiya du Sagittaire. Fourni avec des têtes de Aiolos.
Septembre 2012 : Poséidon Empereur des Mers
La gamme n'ayant pas rencontré le succès commercial escompté elle a été annulée, aussi Hyoga du verseau vu dans de nombreux salons à travers le monde ne sera pas commercialisé, sauf retournement ultérieur de la firme Bandai.

Myth Cloth Appendix (Bustes) 
À cette collection de figurines viennent s'ajouter une série de bustes en plastique, dont les premiers sortient en . Ces bustes ont la particularité d'avoir des têtes et des mains adaptables sur les figurines de la série régulière, ce qui permet ainsi d'avoir de nouvelles poses ou tout simplement un visage bien mieux sculpté sur les figurines les plus anciennes. Suivant les sujets, d’autres pièces peuvent s’adapter sur la figurine, comme par exemple le plastron et les épaulettes du buste de Seiya, qui peuvent être adaptés sur la Myth Cloth.
 Mars 2007 : 
 Seiya de Pégase (version 3)
 Shaka de la Vierge
 Saga et Kanon des Gémeaux
 Rhadamanthe de la Wyverne
 Février 2008 : 
 Mü du Bélier
 Aiolia du Lion
 Janvier 2009 : Milo du Scorpion
 Février 2009 : Camus du Verseau
 Janvier 2011 : Aiolos du Sagittaire

Myth Cloth Appendix: Plain Clothes 
Ces autres Appendix, également appelés Plain Clothes, contiennent un corps version 3, les vêtements en tissu, la Boîte de Pandore ainsi que l'armure (Cloth) sous forme d'object à un format réduit permettant de la mettre à l'intérieur.
 Novembre 2007 : 
 Seiya de Pégase
 Shiryû du Dragon
La gamme n'ayant pas rencontrée le succès commercial escompté, elle a été annulée.

Myth Cloth Appendix Gold Cloth Box et Objects 
Les boîtes de Pandore qui contiennent les armures d'Or sont vendues en 4 packs, contenant 3 boîtes. Les pack 1 et 3 contiennent en plus une figurine de personnage secondaire (non articulée). Les boîtes sont en zinc.
 Novembre 2009 : (Gold Box Cloth Volume 1) Sont incluses les boîtes du Bélier, du Taureau et des Gémeaux plus une figurine en PVC de Dohko de la Balance âgé (tel qu'on le voit aux 5 pics de Rozan).
 Janvier 2010 : (Gold Box Cloth Volume 2) Sont incluses les boîtes du Cancer, du Lion et de la Vierge.
 Mai 2010 : (Gold Box Cloth Volume 3) Sont incluses les boîtes du Sagittaire, de la Balance et du Scorpion plus une figurine en PVC de Kiki, le disciple de Mü.
 Octobre 2010 : (Gold Box Cloth Volume 4) Sont incluses les boîtes du Capricorne, du Verseau et des Poissons.
 Décembre 2010 : (Gold Cloth Object) Sont inclus les 12 objects des armures d'or miniatures, version manga.

Myth Cloth Spéciales 
Ce sont des Myth Cloth vendues soit lors de certains événements, comme le Tamashii Nations (exposition des produits - nouveaux modèles, prototypes etc.- fabriqués par Tamashii), soit en exclusivité sur le site de vente en ligne de Tamashii, soit pour célébrer un certain niveau de vente ou encore demandées spécialement par un magazine japonais « Figure Oh ».

Les figurines vendues lors des différents Tamashii Nations peuvent être obtenues quelques semaines après l'évènement, via un système de loterie sur la boutique en ligne de Tamashii. Les accessoires, quant-à eux (comme les Display Stand Type D), sont vendus sur ce même site quelques semaines après la fin de l'événement.

Myth Cloth originales :
 Novembre 2007 : Seigneur Cristal, qui inclut un socle d'armure créé spécialement pour l'occasion (en forme de flocon de neige), deux visages (l'un normal, l’autre après avoir subi l'attaque Densetsu no Maō-ken du Grand Pope), ainsi que deux blocs de glaces qui se mettent sur les jambes des personnages (afin de simuler l'attaque que le seigneur Cristal utilise contre Hyôga), pour le magazine Figure Oh.
 Mars 2008 : Pack Grand Pope Shion/Shion du Bélier (Rénegat), qui inclut une figurine du Grand Pope Shion portant une tenue blanche différente de celle du Grand Pope sortie précédemment, ainsi qu'une figurine de Shion ressuscité par Hadès portant une armure noire plus proche de la version manga. Cette figurine fut mise en vente uniquement lors du Tamashii Nations 2008 (Exposition Japonaise) avec seulement 6000 exemplaires.
 Novembre 2008 : Pack Grand Pope Shion/Shion du Bélier (Rénegat) vendu lors du Tamashii Nations 2008 de Hong Kong, le pack est similaire à celui vendu lors du Tamashii Nations 2008 au Japon mais la couleur de cheveux du Grand Pope diffère (brun au lieu de vert) ainsi que celle du spectre (blond comme dans le manga au lieu de vert foncé).
 Avril 2009 : Seiya de Pégase -Battle Damaged-, pour le magazine Figure Oh.
 Décembre 2010 : Grand Pope Arès, édition spéciale promotionnelle à Hong Kong.
 Avril 2011 : Pégase et Andromède Noirs. Pack uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Mai 2011 : Sho, Chevalier d'acier de l'air. Uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Juin 2011 : Dragon et Cygne Noirs. Pack uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Juillet 2011 : Ushio, Chevalier d'acier de la mer, et Daichi, Chevalier d'acier de la terre. Pack uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Avril 2012 : Misty du Lézard, Appendix. Cet Appendix représente une scène du manga où Misty, nu, se baigne dans la mer. Uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Août 2012 : Algol de Persée, Renégat. Uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Octobre 2012 : Kanon des Gémeaux. Fourni avec une attaque Galaxian Explosion. Myth Cloth EX. Vendu lors du salon Tamashii Nations 2012 (26-).
 Décembre 2012 : Pack d'effet pour les Myth Cloths EX de Seiya de Pégase (Version 2) et d'Aiolos du Sagittaire. Uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Mai 2013 : Pack d'effets pour les Myth Cloths Ex de Ikki du Phénix (version 2) et de Shakka de la Vierge. Uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Aout 2014 : Misty du lézard, Renégat, Uniquement disponible auprès du magasin en ligne de Tamashii.
 Novembre 2014 : Pharaoh du Sphinx, spectre de l'étoile céleste de la bestialitéRecolorisations''' :
 Mars 2008 : Seiya de Pégase (Version 3) plaqué or, une figurine créée afin de commémorer les  de Myth Cloth écoulées dans le monde entier depuis leur mise en vente. Les pièces d'armures sont trempées dans un bain d'or de 24 carats. La boite, plus luxueuse que les autres, contient la figurine de Seiya (Version 3) ainsi que les pièces du Buste Appendix.
 Mars 2009 : Seiya  de Pégase (Armure Divine  -Original Color Edition-) Uniquement disponible sur le magasin en ligne de Tamashii.
 Mars 2009 : Saga des Gémeaux (Appendix -Original Color Edition-) Buste uniquement disponible lors du Tamashii Nation 2009 de Mars.
 Octobre 2009 : Seiya de Pégase v3 -Original Color Edition- Uniquement disponible lors du Tamashii Nation d'.
 Octobre 2009 : Shaka de la Vierge (Appendix -Original Color Edition-) Buste uniquement disponible lors du Tamashii Nation d'.
 Octobre 2009 : Milo du Scorpion (Appendix -Original Color Edition~) Buste uniquement disponible lors du Tamashii Nation d'.
 Mars 2010 : Shun d'Andromède (Armure Divine -Original Color Edition-) Uniquement disponible sur le magasin en ligne de Tamashii.
 Mars 2010 : Seiya de Pégase v2 -Power of Gold- Uniquement disponible sur la boutique en ligne de la Toei Animation.
 Août 2010 : Shiryû du Dragon v2 -Power of Gold- Uniquement disponible sur la boutique en ligne de la Toei Animation.
 Août 2010 : Ikki du Phénix v3 -Original Color Edition- Uniquement disponible lors du Tamashii Festival d'.
 Septembre 2010 : Shiryû du Dragon (Armure Divine -Original Color Edition-) Uniquement disponible sur le magasin en ligne de Tamashii.
 Octobre 2010 : Hyôga du Cygne v3 -Original Color Edition- Uniquement disponible lors du Tamashii Nation d'.
 Octobre 2010 : Camus du Verseau (Appendix -Original Color Edition-) Buste uniquement disponible lors du Tamashii Nation d'.
 Octobre 2010 : Mü du Bélier (Appendix -Original Color Edition-) Buste uniquement disponible lors du Tamashii Nation d'.
 Novembre 2010 : Hyôga du Cygne v2 -Power of Gold- Uniquement disponible sur la boutique en ligne de la Toei Animation.
 Février 2011 : Shun d'Andromède v3 -Original Color Edition- Uniquement disponible lors du Tamashii Feature Volume 2 de .
 Février 2011 : Seiya de Pégase v3 -Battle Damaged Original Color Edition- et 
Saori Kido -Original Color Edition- Uniquement disponible lors du Tamashii Feature Volume 2 de .
 Février 2011 : Hyôga du Cygne (Armure Divine -Original Color Edition-) Uniquement disponible sur le magasin en ligne de Tamashii.
 Mars 2011 : Shun d'Andromède v2 -Power of Gold- Uniquement disponible sur la boutique en ligne de la Toei Animation.
 Juillet 2011 : Ikki du Phénix v2 -Power of Gold- Uniquement disponible sur la boutique en ligne de la Toei Animation.
 Novembre 2011 : Ikki du Phénix (Armure Divine -Original Color Edition-) Uniquement disponible sur le magasin en ligne de Tamashii.
 Novembre 2011 : Seiya de Pégase (Version 1 TV) -Limited Gold- Disponible uniquement dans la version japonaise du pack Collector du jeu PS3 : Saint Seiya Senki.
 Avril 2012 : Shiryu du Dragon (Version 1 TV) -Limited Gold- Uniquement disponible sur le magasin en ligne de la Toei Animation.
 Février 2013 : Hyôga du Cygne (Version 1 TV) -Limited Gold- Uniquement disponible sur le magasin en ligne de la Toei Animation.
 mai 2013 : Shun d'Andromède (Version 1 TV) -Limited Gold- Uniquement disponible sur le magasin en ligne de la Toei Animation
 Juin 2013 : June du Caméléon (version : manga et anime)
 Septembre 2013 : 
 Myu du Papillon, Spectre de l'étoile terrestre enchanteresse
 Septembre 2013 : Seiya de Pégase (Armure Divine -10th Anniversary Edition-)
 Octobre 2013 : 
 Shiryu du Dragon (Armure Divine  -10th Anniversary Edition-)
 Ikki du Phénix (Version 1 TV) -Limited Gold- Uniquement disponible sur le magasin en ligne de la Toei Animation.
 Novembre 2013 : 
 Hyôga du Cygne (Armure Divine  -10th Anniversary Edition-)
 Seiya de Pégase (Version 2)  -Original Color Edition- Myth Cloth EX disponible uniquement dans le pack Collector du jeu : Saint Seiya: Brave Soldiers sur PlayStation 3
 Janvier 2014 : 
 Shun d'Andromède (Armure Divine -10th Anniversary Edition-)
 Ikki du Phénix (Armure Divine  -10th Anniversary Edition-)
 Avril 2014 : Aiolia du Lion (-Original Color Edition- Myth Cloth EX)
 Septembre 2014 : Hadès (-Original Color Edition-), colorisation issue du manga en cours de publication : Saint Seiya Next dimension
 Décembre 2017, Ophiuchus Odysseus (-Original Color Edition-); anniversaire de Tamashii Nation 2017, ici si vous êtes au Japon le , le soir du Myth Cloth Ex de Ophiuchus Odysseus, le  chevalier de ou ici apparaît dans l'histoire du manga Saint Seiya: Next Dimension.
Myth Cloth mesurera , le soir jusqu'à l'âge de 16000 yens.
Avant cela, l'exposition du soir dans la salle d'exposition Aikhabara à Tokyo, de Tamaiyo Nations, peut être vendue sur Internet. 

 Display Stands 
Des packs de cinq socles spéciaux, appelés Display Stands, ont également été produit par Bandai pour les Myth Cloths. Ils sont blancs ou noirs, composés d'un tuteur, d'une plate-forme avec un relief en forme de sol dallé et d'un emplacement pour des pastilles fournies avec le pack. Ce pack contient aussi des revêtements à disposer sur la plate-forme (rouges ou violets et d'aspect « velours »). À noter qu’ils sont légèrement différents de ceux fournis avec les figurines Premium.
 Juillet 2006 : (Type A) Pack de 5 socles blancs.
 Juillet 2007 : (Type B) Pack de 5 socles noirs.
 Avril 2009 : (Type C) Pack de 5 socles bleus translucides (plus claires que ceux fournis avec le Pack des 5 Chevaliers de Bronze V2 recolorisés).
 Octobre 2009 : (Type D) Pack de 5 socles jaunes/orange. Disponible exclusivement lors du Tamashii nation d' et sur la boutique en ligne de Tamashii.
 Juillet 2010 : Appendix Display DX, comportant colonnes et escaliers.
 Novembre 2011 : Pack de 5 socles dorés, -Power of Gold-. Fournis avec des armes de la Balance destinées aux Chevaliers Power of Gold.
 Décembre 2013 : Display Stand DX (-10th Anniversary Edition-) Stand permettant d'exposer les 5 armures divines  ainsi que l'armure d'Athéna
 Juin 2015 : Stand SOUL OF GOLD, boite de 3 socles, feutrine rouge et plusieurs perches transparents, une grande et une petite, des cales pour les pieds et deux pinces, une grande, une petite.

 Codes apparaissant sur les boites 
À partir de la figurine d'Aiolia du Lion un code a été inséré dans la frise écrite en lettres grecques qui entoure la face avant des boites de la série principale. Dans la majorité des cas, un remplacement des lettres grecques par des lettres latines permet de faire apparaître une phrase en anglais ou en japonais qui donne, en général, des indications sur la ou les figurines suivantes à paraître.

Premier code
Apparu sur les boites d’Aiolia du Lion, de Camus du Verseau, de Shakka de la Vierge, de Shura du Capricorne, de Aiolos du Sagittaire et de Dhokko de la Balance.

Sur la boite :

En lettre romaines (anglais) :

En français :

Ce premier code n'apporte pas d'indication particulière sur la suite de la série et sert juste à décrire les chevaliers représentés par les figurines.

Second code
Apparu sur les boites de Seiya de Pégase v3 et de Shiryu du Dragon v3.

Sur la boite :

En lettre romaines (anglais) :

En français :

Ce code est le même que le premier en omettant juste le mot Athéna.

Troisième code
Apparu sur la boite de Deathmask du Cancer.

Sur la boite :

En lettre romaines (anglais) :

En français :

Apparemment ce code était censé annoncer la parution de la figurine de Shaina d'Ophiuchus. Un changement dans les plannings dans les calendriers de production a rendu ce code obsolète et la figurine de Shaina ne sera commercialisée qu'en .

Quatrième code
Apparu sur la boite de Mu du Bélier et de Aldébaran du Taureau.

Sur la boite :

En lettre romaines (anglais) :

En français :

Ce code annonçait Aphrodite des Poissons comme étant le dernier Chevalier d'Or et indiquait que la série se poursuivrait par l'apparition des Guerriers Divins d'Asgard.

Cinquième code
Apparus sur la figurine PREMIUM du Grand Pope.

Sur la boite :

En lettre romaines (japonais) :

En français :

Un message de remerciement aux japonais ayant participé au programme commercial permettant d'obtenir cette figurine PREMIUM.

Sixième code
Apparu sur la boite de Jabu de la Licone et de Ichi de l'Hydre femelle.

Sur la boite :

En lettre romaines (japonais) :

En français :

Ce message annonçait l'apparition prochaine des 3 autres Chevaliers de Bronze mineurs.

Septième code
Apparu sur la boite de Saga des Gémeaux.

Sur la boite :

En lettre romaines (japonais) :

En français :

Ce message annonçait plus d'un an à l'avance la parution du frère jumeau de Saga et le début de la série des Marina de Poséidon.

Huitième code
Apparu sur la boite de Aphrodite des Poissons et Hyôga du Cygne v3.

Sur la boite :

En lettre romaines (japonais) :

En français :

Ce message annonçait l'ordre de sortie des prochaines myth cloth d'après leurs couleurs (Or pour Aphrodite des poissons, bleu clair intense pour Hyôga du Cygne v3, orange pour Ban du Petit Lion, gris pour Nachi du Loup, noir pour Eaque du Garuda, argent pour Orphée de la Lyre, bleu foncé pour Siegfried de Duhbe et vermillon pour shun d'Andromède v3).

Neuvième code
Apparu sur la boite de Nachi du loup et Ban du Petit Lion.

Sur la boite :

En lettre romaines (anglais) :

En français :

Ce message annonçait soit Hadès, car la mythologie le présentait doté d'un casque le rendant invisible, ou tout simplement une incertitude dans le planning de Bandai à l'époque.

Leo Aiolia Appendix

Sur la boite :

En lisant la phrase inversée :

En français :

Une référence à la commercialisation en  du buste de Milo du Scorpion qui a participé à l'Athena Exclamation avec Mu et Aiolia dans la Maison de la Vierge dans le chapitre Hadès.

Aries Mu Appendix

Sur la boite :

En lisant la phrase inversée :

En français :

La  du Zodiaque est le temple de la Balance mais cette phrase fait référence à la sortie du buste de Camus du verseau qui y attend Hyôga dans le chapitre du Sanctuaire. Ce buste a été annoncé fin , pour une commercialisation en .

Scorpio Milo Appendix et Aquarius Camus Appendix

Le code est le même pour ces deux boîtes:

Transcription en lettres latines et inversion:

En français:

Dohko chevalier d'or de la Balance (le vieux maître), médite depuis longtemps près d'une cascade dans la région des 5 pics, néanmoins, malgré la mise en ligne des premières esquisses de ce buste, il ne verra jamais le jour et sera remplacé par celui d'Aiolos du Sagittaire, mettant ainsi fin aux bustes avec l'apparition de la gamme EX corrigeant les premières figurines ayant bénéficié du corps V1 (Les 5 bronzes V2, les 12 chevaliers d'or et les 3 juges des enfers : Rhadamanthe du Wyvern de l'étoile céleste de la férocité, Minos du Griffon de l'étoile céleste de la noblesse/valeur et Éaque/Αiakos de Garuda de l'étoile céleste de la bravoure/supériorité).

Pegasus Battle Damaged (figure oh)

Sur la boîte:

Transcription:

À l'envers et en regroupant certaines lettres cela donne:

Traduction:

Cela annonça les figurines tirées de l'univers de Saint Seiya Lost Canvas : 
Tenma de Pégase première armure dont le socle a un design légèrement différent de celui de la première armure de Seiya 
ainsi que le surplis de Kagaho du Bénou de l'étoile céleste de la violence et/ou de la cruauté.

Le Lost canvas, est un des trois antépisodes/prequelles en cours :The losts canvas'' et ses Gaidens (histoires courtes liées pour chacune d'entre elles à l'un des chevaliers d'Or) : qui raconte la guerre sainte de 1744 entre Hadès et Athéna, mettant en scène Pégase le déicide et la jeunesse des chevaliers d'or Shion du bélier futur grand pope du sanctuaire d'Athéna en Grèce et Dohko de la Balance futur vieux maître des cinq anciens pics de Rozan en république populaire de Chine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saint Seiya (le manga)
 Les Chevaliers du Zodiaque (série de dessins-animés)
 Armures (Saint Seiya)

Liens externes 

Site officiel
  Site officiel de Tamashii Nations

Figurine articulée
Saint Seiya